Улица Кача́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Качалова — улица в Волгограде.
 Улица Качалова — улица в Казани.
 Улица Качалова — улица в Калининграде.
 Улица Качалова — улица в Липецке.
 Улица Качалова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Качалова — улица в Новосибирске.
 Улица Качалова — улица в Перми.
 Улица Качалова — улица в Рыбинске.
 Улица Качалова — улица в Саранске.
 Улица Качалова — название Малой Никитской улицы в Москве в 1948—1993 годах.

Украина 
 Улица Качалова — улица в Луганске.
 Улица Качалова — улица в Луцке.

См. также 
 Улица Профессора Качалова — улица в Санкт-Петербурге.